Клаудіо Кастелліні (* 1966) — італійський кресляр.
 Лучано Кастелліні (* 1945) — колишній італійський футболіст, воротар. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. Як гравець насамперед відомий виступами за клуби «Торіно» та «Наполі», а також національну збірну Італії. Чемпіон Італії. Володар Кубка Італії.
 Марчелло Кастелліні (* 1973) — колишній італійський футболіст, захисник.
 Ніно Кастелліні (1951—1976) — італійський боксер. Чемпіон Італії.
 Паоло Кастелліні (* 1979) — колишній італійський футболіст, лівий захисник.

Див. також 
 Кастеллані
італійські прізвища